Gabriele Ferretti, beato italiano (1385-1456)
Gabriele Ferretti, cardinale italiano (1795-1860)
Gabriele Ferretti di Castelferretto, militare ed aviatore italiano (1920-1941)